Laks ist der Name folgender Schiffe:
 Laks (Schiff, 1900), Torpedoboot 1. Klasse der norwegischen Marine
 Laks (Schiff, 1964), bis 1981 in Dienst befindliches Torpedoschnellboot der Tjeld-Klasse der norwegischen Marine

Laks ist der Familienname folgender Personen:
 André Laks (* 1950), französischer Altphilologe und Philosophiehistoriker
 Szymon Laks (1901–1983), polnisch-französischer Komponist und Überlebender des KZ Auschwitz

Siehe auch:
 Lacks (menschliche HeLa-Zellen)
 Lachs (Begriffsklärung)
 Lax (Begriffsklärung)
 Lacs